Das Monte Carlo Classic 2010 fand vom 25. bis 29. Oktober 2010 in Monte Carlo, Monaco, im Stade Louis II statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 20. Das Preisgeld betrug 25.300 US-Dollar.

Vorjahressiegerin war Laura Massaro, die nicht erneut teilnahm. Im Finale setzte sich Omneya Abdel Kawy gegen Vanessa Atkinson mit 11:5, 11:7, 4:11 und 11:9 durch. Es war Kawys achter Titelgewinn auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2010
WSA World Tour 2010/11